Az 531-es jelzésű regionális autóbusz Cegléd, autóbusz-állomás és Újszász, Gimnázium között közlekedik. A járatot a Volánbusz üzemelteti.

Története 

A korábbi 2442-es járat 2016. december 12-étől 531-es jelzéssel közlekedik.

Megállóhelyei 

! Sorszám (↓)
! Megállóhely
! Sorszám (↑)
! Átszállási kapcsolatok
|-
|0|| Cegléd, autóbusz-állomásvégállomás||24
|align=left|
|-
|1|| Cegléd, Gimnázium utca||23
|align=left|
|-
|2|| Cegléd, víztorony||22
|align=left|
|-
|3|| ||21
|align=left|
|-
|4|| Cegléd, autószerviz||∫
|align=left|
|-
|∫|| Cegléd, Állatkórház||20
|align=left|
|-
|5|| Tápiószőlősi elágazás||19
|align=left|
|-
|6|| Újszilvás, komlószárító||18
|align=left|
|-
|7|| Újszilvás, Újföld 59 sz.||17
|align=left|
|-
|8|| Újszilvás, Csete sarok||16
|align=left|
|-
|9|| Újszilvás, Újföldi iskola||15
|align=left|
|-
|10|| Újszilvás, Greman sarok||14
|align=left|
|-
|11|| Újszilvás, községháza||13
|align=left|
|-
|12|| Újszilvás, plébánia||12
|align=left|
|-
|13|| Újszilvás, Jeges||11
|align=left|
|-
|14|| Újszilvás, Miskolci sarok||10
|
|-
|15|| Árki sarok||9
|
|-
|16|| Abony, Táborhegyi út||8
|
|-
|17|| Abony, Szemere út||7
|
|-
|18|| Abony, Kossuth térvégállomás||6
|align=left|
|-
|19|| Abony, Ságvári Tsz. központ||5
|
|-
|20|| Abony, Ságvári Tsz. gépt.||4
|
|-
|21|| Újszász, tápiógyörgyei elágazás||3
|
|-
|22|| Újszász, Ápolási Otthon||2
|align=left|
|-
|∫|| Újszász, vasútállomás||1
|align=left|
|-
|23|| Újszász, ABC||∫
|align=left|
|-
|24|| Újszász, Gimnáziumvégállomás||0
|align=left|
|}

Jegyzetek

Források

Volánbusz
Cegléd autóbuszvonalai
Budapest környéki autóbuszvonalak
Abony autóbuszvonalai